Comas (distrito) — no Peru
 Comas (distrito de Concepción) — no Peru
 1655 Comas Sola — asteroide
 Comas Sola (cratera) — em Marte

Desambiguações de topônimos